Hamilton Bulldogs ist der Name folgender Eishockeyteams in Kanada:

 Hamilton Bulldogs (AHL) in der American Hockey League (1996 bis 2015)
 Hamilton Bulldogs (OHL) in der Ontario Hockey League (ab 2015)